Филип Младенович (; 15 августа 1991, Чачак, СФРЮ) — сербский футболист, защитник клуба «Легия». Футболист национальной сборной Сербии.

Карьера

Клубная 
В начале карьеры выступал в родном городе Чачак за ФК «Борац». В сезоне 2011/12 перешёл в клуб «Црвена Звезда». В начале 2014 года расторг контакт с предыдущим клубом и перешёл в БАТЭ как свободный агент. В дебютном матче за БАТЭ в Суперкубке сезона 2014 забил единственный гол со штрафного. В сезоне 2015/16 Лиги чемпионов стал автором двух мячей в ворота «Ромы».

5 января 2016 года перешёл в «Кёльн» за 1,5 миллиона евро. Контракт подписан до 2019 года.

Сборная 
Провёл восемь матчей за молодёжную сборную Сербии. 31 мая 2012 года в составе национальной команды Сербии сыграл в товарищеском матче со сборной Франции (0:2) в Реймсе.

Достижения 
Црвена Звезда (Белград)
 Обладатель Кубка Сербии: 2011/12

БАТЭ (Борисов)
 Чемпион Белоруссии (2): 2014, 2015
 Обладатель Кубка Белоруссии по футболу: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Белоруссии (2): 2014, 2015

Лехия (Гданьск)
 Обладатель Кубка Польши по футболу: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Польши: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК БАТЭ
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Легия»